Непальско-норвежские отношения — двусторонние отношения между Непалом и Норвегией. Были установлены 26 января 1973 г.

Государственный визиты 
Сотрудничество между странами в области развития было налажено в 1996 году в связи с подписанием меморандума о взаимопонимании. Меморандум был подписан министром Норвегии по сотрудничеству в целях развития Кари Нордхейм Ларсен и министром финансов Непала д-ром Рамом Шаран Махатом 22 ноября 1996 года.

В 2008 году премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг и министр окружающей среды и международного развития Эрик Солхейм посетили Непал.

В 2009 году премьер-министр Непала Прачанда посетил Норвегию.

Поддержка 
В 2017 году, помощь Норвегии Непалу составила около 32 миллионов долларов. Приоритетами Норвегии в Непале являются: образование, благое управление и энергия.

Взрыв у посольства 
В 2000 году Норвегия открыла свое посольство в Катманду. Непал имеет нерезидента в Копенгагене.

В мае 2008 года у здания норвежского посольства в Катманду взорвалась бомба. Никто из людей не пострадал.

Ссылки 
 Сайт Министерства иностранных дел Норвегии 
 Веб-сайт Министерства иностранных дел Непала

Примечания

Ссылки 
 Norwegian Embassy in Nepal 

Норвегия
Непал